Guy Billout (né en 1941), illustrateur et caricaturiste français 
 Michel Billout (né en 1958), homme politique français